Het seizoen 1998/99 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 5 september 1998. De laatste speelronde was op 15 mei 1999. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1997/98) was BVV Barendrecht, welke dit seizoen uitkwam in de zaterdag Hoofdklasse A.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B